Club Mazzo, Amsterdamse discotheek
 Mazzo (restaurant), Italiaans restaurant in Amsterdam